Tofte est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1795-1852), homme d'affaires norvégien
 (1902-1980), auteur américain
Brit Pettersen Tofte (né en 1961), skieur cross-country norvégien
Gry Tofte Ims (né en 1986), joueur norvégienne de football
 (1888-1922), physicien norvégien
 (né en 1971), joueur danois de football
Lars Løberg Tofte, musicien norvégien
 (né en 1959), scientifique informatique danois
 (1922-2020), policier et espion norvégien
 (c. 1562-1620), traducteur et poète anglais
Valdemar Tofte (1832-1907), violoniste danois

Toponyme

Antarctique 
, glacier près de l'Île Pierre-Ier.

États-Unis 
, canton du Minnesota ;
, communauté du Minnesota.

Norvège 
 Tofte, localité du comté de Nordland ;
 Tofte,  municipalité de la commune d’Asker dans le comté de Viken.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme